Юхан () — скандинавское имя древнееврейского происхождения.

Персоналии по имени

Короли Швеции 
 Юхан I (1201—1222) — король Швеции (1216—1222) из рода Сверкеров.
 Юхан II (1455—1513) — король Дании и Норвегии с 1481 года, король Швеции (1497—1501) из рода Ольденбургов.
 Юхан III (1537—1592) — шведский король в 1568—1592 из рода Васа.
 Юхан (герцог Эстергётландский) (1589—1618) — сын Юхана III, отрёкся от престола.

Писатели 
 Бойер, Юхан (1872—1959) — норвежский писатель. 
 Борген, Юхан (1902—1979) — норвежский писатель, автор трилогии «Маленький лорд».
 Смуул, Юхан (1922 — 1971) — эстонский советский писатель.
 Фалькбергет, Юхан (1879—1967) — норвежский писатель.
 Чельгрен, Юхан Хенрик (1751—1795) — шведский поэт и драматург.

Музыканты 
 Shellback, Юхан Шустер (1985) — шведский музыкальный продюсер.
 Stakka Bo, Юхан Ренк (1966) — шведский музыкант, клипмейкер и кинорежиссёр.
 Агрелл, Юхан (1701–1765) — шведский и немецкий скрипач, пианист, дирижёр и композитор.
 Лиива, Юхан (1970) — шведский вокалист группы «Arch Enemy». 
 Свенсен, Юхан Северин (1840—1911) — норвежский композитор и дирижёр.
 Симм, Юхан Яанович (1885—1959) — эстонский и советский дирижёр и композитор, народный артист Эстонской ССР (1947).
 Хальворсен, Юхан (1864—1935) — норвежский скрипач, композитор и дирижёр.
 Эдлунд, Юхан (1971) — шведский певец, лидер группы «Tiamat».

Спортсмены 
 Баклунд, Юхан (1981) — шведский хоккеист.
 Брунстрём, Юхан (1981) — шведский теннисист.
 Гарпенлёв, Юхан (1968) — шведский хоккеист, центральный нападающий клуба  «Детройт Ред Уингз».
 Рихтгоф, Юхан (1898—1983) — шведский борец вольного и греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр.
 Сундстрём, Юхан (1992) — шведский хоккеист, центральный нападающий клуба «Фрёлунда».
 Ульссон, Юхан (1980) — шведский лыжник, двукратный чемпион Олимпийских игр.
 Франссон, Юхан (1985) — шведский хоккеист. 
 Хедберг, Юхан (1973) — шведский хоккеист. 
 Шёстранд, Юхан (1987) — шведский гандболист.

Общественные деятели 
 Нильсон, Юхан (1969) — шведский путешественник и экологический активист.